Матьє́ () — французьке прізвище, ім'я і топонім.

Прізвище 
 Еміль Луї Віктор Матьє (; 1844—1932) — бельгійський композитор, диригент і музичний педагог.
 Еміль Леонар Матьє (; 1835—1890) — французький математик і астроном.
 Жеремі Матьє (; 1983) — французький футболіст, захисник, півзахисник.
 Мірей Матьє (; 1946) — французька співачка.
 Нікола Матьє (; 1978) — французький письменник.
 Себастьєн Матьє (; 1973) — французький тенісист, тренер Еліни Світоліної.

Ім'я 
 Матьє Бодмер (; 1982) — французький футболіст, півзахисник.
 Матьє Боззетто (; 1973) — французький сноубордист, призер Олімпійських ігор (2010).
 Матьє Вальбуена (; 1984) — французький футболіст, півзахисник.
 Матьє Дандено (; 1976) — канадський хокеїст, захисник.
 Матьє Дебюші (; 1985) — французький футболіст, правий захисник.
 Матьє Доссеві (; 1988) — тоголезький та французький футболіст, півзахисник.
 Матьє Жіру (; 1986) — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2010).
 Матьє Кассовітц (; 1967) — французький режисер, сценарист, актор.
 Матьє Кереку (; 1933) — бенінський військовий та політичний діяч, двічі займав пост президента країни.
 Матьє Фламіні (; 1984) — французький футболіст, півзахисник.
 Матьє Шальме (; 1980) — французький футболіст, правий захисник.
 Матьє Шедід (; 1971) — французький співак, автор пісень і гітарист.

Топонім 
 Матьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.

Інше 
 1592 Матьє (1592 Mathieu) — астероїд головного поясу, відкритий 1 червня 1951 року.

Французькі прізвища